Orte:
 Vranič, Vorstadt von Belgrad

Vranič ist der Familienname folgender Personen:
 Vladimir Vranić (1896–1976), kroatischer Mathematiker
 Mladen Vranič (* 1930), kroatischer Forscher (Medizin)
 Meta Vranič (* 1948), slowenische Schauspielerin